Tadeusz Przybylski (1920–1951) – żołnierz Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
 Tadeusz Przybylski (1927–2011) – polski muzykolog, salezjanin
 Tadeusz Przybylski (ur. 1932) – polski działacz partyjny i państwowy, prezydent Bytomia